Malva - um genero botânico
Althaea officinalis - malva-branca

Ou ainda:
1072 Malva - um asteróide

Localidades

Malva (Zamora)

Ver também
 Malvas (distrito)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos